Existem várias igrejas e capelas dedicadas a Nossa Senhora da Vitória, designadamente:

Brasil 
 Igreja de Nossa Senhora da Vitória (Salvador, Bahia)
 Catedral Metropolitana de Vitória (Vitória, Espírito Santo)
 Catedral de São Luís do Maranhão (São Luís, Maranhão)
 Catedral de Nossa Senhora das Vitórias (Vitória da Conquista,Bahia)
 Catedral de Oeiras-PI (Oeiras,Piauí)

Portugal 
 Capela de Nossa Senhora da Vitória (Camarate) (Camarate, Loures)
 Capela de Nossa Senhora da Vitória (Viseu) (Coração de Jesus, Viseu)
 Igreja de Nossa Senhora da Vitória (Famalicão) (Famalicão, Nazaré)
 Igreja de Nossa Senhora da Vitória (Sacavém) (Sacavém, Loures)
 Igreja de Nossa Senhora da Vitória (Vila do Porto) (Vila do Porto, Ilha de Santa Maria)

Ver também 
 Igreja de Nossa Senhora da Assunção
 Igreja de Nossa Senhora de Belém
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição
 Igreja de Nossa Senhora da Encarnação
 Igreja de Nossa Senhora da Graça
 Igreja de Nossa Senhora da Nazaré
 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira
 Igreja de Nossa Senhora da Purificação
 Igreja de Nossa Senhora da Saúde

Desambiguação